Waldmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Waldmann (1889–1964), deutscher Erfinder
 Anton Waldmann (1878–1941), deutscher Generaloberstabsarzt und Professor
 Bernhard Waldmann (* 1968), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Bettina Waldmann, deutsche Diplomatin
 Dieter Waldmann (1926–1971), deutscher Dramatiker

 Francois Ignace de Waldmann (1722–1801), geadelter französischer Offizier, kurpfälzischer Beamter
 Guido Waldmann (1901–1990), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Pianist 
 Günter Waldmann (1926–2020), deutscher Germanist
 Hans Waldmann (1435–1489), Heerführer und Bürgermeister von Zürich
 Hans Waldmann (Politiker) (* 1928) deutscher Politiker, Wirtschaftsfunktionär und Abgeordneter der Volkskammer der DDR
 Heinrich Waldmann (1811–1896), deutscher Theologe und Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinrich Waldmann (Archivar) (1927–2008), deutscher Archivar
 Helena Waldmann (* 1962), deutsche Theater-Regisseurin und Choreographin
 Helmut Waldmann (* 1935), deutscher katholischer Theologe und Religionshistoriker
 Herbert Waldmann (* 1957), deutscher Chemiker
 Holger Waldmann (1964–2011), deutscher Fußballschiedsrichter
 Jochen Waldmann (* 1937), deutscher Journalist und Moderator
 Josef Waldmann (1676–1712), österreichischer Barockmaler

 Kaspar Waldmann (1657–1720), österreichischer Freskenmaler
 Ludolf Waldmann (1840–1919), deutscher Sänger, Theaterdirektor, Schauspieler, Dichter und Komponist
 Ludwig Waldmann (1913–1980), deutscher Physiker
 Maria Waldmann (1845–1920), österreichische Opernsängerin

 Oliver Waldmann (* 1967), deutscher Physiker
 Otto Waldmann (1885–1955), deutscher Tiermediziner und Virologe
 Peter Waldmann (* 1937), deutscher Soziologe
 Peter Max Waldmann (* 1964), deutscher Literaturwissenschaftler und Bildungsvereinsfunktionär
 Ralf Waldmann (1966–2018), deutscher Motorradrennfahrer
 Ruth Waldmann (* 1971), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Waldmann ist der Name folgender Orte:
 Waldmann (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Waldmann (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Waldmann bezeichnet:
 Waldmann Group, deutsche Unternehmensgruppe für Spezialleuchten

Siehe auch:
 Waldman
 Waltman
 Waltmann
 Waldmann-Krankheit